Georg Christian, Príncipe de Lobkowicz (; 14 de mayo de 1835-22 de diciembre de 1908) fue un miembro de la antigua familia aristocrática bohemia de Lobkowicz y un influyente político de finales del  en Bohemia y Austria-Hungría. Fue Príncipe (Fürst) de Lobkowicz.

Nacido en Viena como hijo del Príncipe August de Lobkowicz y de su esposa Sidonia, de soltera Condesa Kinsky, fue uno de los políticos líderes de la conservadora nobleza bohemia. Fue miembro de la Dieta bohemia entre 1865-1872 y 1883-1907 (presidiéndola entre 1871-1872 y 1883-1907 como Mariscal de Bohemia). Fue diputado de la cámara Abgeordnetenhaus del Parlamento austríaco (Reichsrat) entre 1879-1883 y se convirtió en miembro hereditario de la Cámara de los Lores (Herrenhaus) en 1883. En 1871, estuvo involucrado en las negociaciones que concernían la relación entre Bohemia y Austria.

Se casó con la Princesa Ana María von und zu Liechtenstein, de la Casa de Liechtenstein, en Viena el 22 de mayo de 1864, con quien tuvo 12 hijos. Murió en Praga.

Descendientes 
Su hija, María, Princesa de Lobkowicz, se casó con Karl, Conde de Eltz, abuelo de Christiane, Condesa de Eltz, la madre de Karl-Theodor zu Guttenberg.

Honores 
 :
 Gran Cruz de la Orden imperial de Leopoldo, 1891
 Caballero del Toisón de Oro, 1903
 Gran Cruz de San Esteban, 1905
 : Caballero de Honor y Devoción

Ancestros

Referencias 

Geor Christian
Príncipes de Austria
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de Malta